Классификация промежуточные спринты Тур де Франс () разыгрывалась в рамках в рамках Тур де Франс с 1971 по 1989. Победитель определялся по сумме очков набранных на промежуточных финишах. Лидер классификации носил красную майку ().

История 
С 1966 года по 1970-й на Туре существует зачёт «горячих точек» () который разыгрывается на промежуточных финишах расположенных на маршруте этапов (за исключением индивидуальной и командной разделок) и входил в состав очковой классификации.

Начиная с Тура 1971 года зачёт переименовывается в «промежуточные спринты» и становится одной из классификаций Тура, оставаясь при этом составной частью очкового зачёта. И только с 1984 года лидер классификации начинает награждается красной майкой.

После 1989 года данная классификация упраздняется, так как почти не отличалась от очковой, а промежуточные спринты всегда были частью очковой классификации.

Самым титулованным стал ирландец Шон Келли с тремя победами выиграв каждый раз очковую классификацию. Подобный дубль удавался ещё двум гонщикам — бельгийцам Руди Певенажу и Фредди Мартенсу

Победители

Горячие точки

Промежуточные спринты

Рекорд побед 
Без учёта «горячих точек»

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Tour de France
 
 Tour Xtra 

Тур де Франс
Спортивные призы и награды в велоспорте